Estación Mendoza puede referirse a varias estaciones ubicadas en la ciudad argentina de Mendoza:

 la Estación Mendoza del ferrocarril San Martín y del Metrotranvía de Mendoza, funciona como terminal del servicio desde y hasta Estación Gutiérrez
 la Estación Mendoza del ferrocarril Belgrano, actualmente sin funcionamiento.
 la Estación Mendoza del ferrocarril Trasandino, actualmente sin funcionamiento.